Il existe deux familles de Ganay appartenant à la noblesse française, dont l'une est réputée éteinte.

La question d'une éventuelle origine commune entre ces deux familles est controversée.

Famille de Ganay subsistante (Autun, en Bourgogne) 

Armoiries : D'or à l'aigle mornée de sable 

Personnalité notable
 Nicolas de Ganay (    -1750), seigneur de Visigneux, gouverneur d'Autun

Famille de Ganay éteinte au  (Bourgogne, Berry) 

Armoiries : D'argent à une fasce de gueules, chargée de trois roses d'or mal ordonnées, accostées de deux coquilles du même 

Personnalités notables
 Guichard de Ganay, seigneur de Savigny, conseiller du duc de Bourgogne ;
 Guillaume de Ganay (    -1483), fils du précédent, conseiller du duc de Bourgogne et avocat général au Parlement de Paris ;
 Jean de Ganay (ca.1455-1512), fils du précédent, chancelier de France, Premier président du Parlement de Paris, ambassadeur ;
 Germain de Ganay (    -1520), frère du précédent, président de la Chambre des requêtes, évêque de Cahors, puis d’Orléans ;
 Nicolas de Ganay (    -1554), seigneur d'Azy, maire de Bourges en 1532 et conseiller au Grand Conseil.

Notes et références

Voir aussi 
 Armorial des familles de Bourgogne

Liste de familles nobles françaises homonymes